Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Truant: 

HMS Truant (1918) war ein Zerstörer der S-Klasse. Das Schiff lief 1918 vom Stapel und wurde 1931 verkauft.
HMS Truant (N68) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1939 vom Stapel und wurde 1945 zur Verschrottung verkauft.

Schiffsname der Royal Navy